Nom de diversos reis de Cilícia:
Siennesis I
 Siennesis II
Siennesis III
 Altres personatges:
Siennesis de Xipre, metge grec.